Села:
 Гнатівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Гнатівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Гнатівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Гнатівка — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Гнатівка — Донецька область, Костянтинівський район
 Гнатівка — Донецька область, Покровський район
 Гнатівка — Київська область, Києво-Святошинський район
 Гнатівка — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Гнатівка — Рівненська область, Дубенський район
 Гнатівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Гнатівка — Чернігівська область, Срібнянський район